Kabinett Altmeier bezeichnet verschiedene Kabinette von Landesregierungen in Rheinland-Pfalz unter Peter Altmeier:
 Kabinett Altmeier I (1947–1951)
 Kabinett Altmeier II (1951–1955)
 Kabinett Altmeier III (1955–1959)
 Kabinett Altmeier IV (1959–1963)
 Kabinett Altmeier V (1963–1967)
 Kabinett Altmeier VI (1967–1969)